Miguel Gelabert puede referirse a:
 Miguel Victorio Gelabert, político argentino, gobernador de la provincia de Corrientes entre 1872 y 1874;
 Juan Miguel Gelabert Margüello, futbolista español conocido como Juanmi Gelabert.